Субиако:

 Субиако — пригород Перта.
 Субиако — коммуна в Италии в регионе Лацио.
 Субиако — город в США в штате Арканзас.